Lək – centro abitato del distretto di Bərdə, in Azerbaigian
 Lək – centro abitato del distretto di Samux, in Azerbaigian
 Lək – centro abitato del distretto di Ucar, in Azerbaigian